

Cinéma et télévision 
 Stat! est un téléfilm américain réalisé par Richard Donner en 1973.
 Stat est une série télévisée américaine créée en 1991.
 Stat est une série télévisée québécoise créée en 2022.

Divers
 Les statistiques sont une discipline mathématique.
 Une statistique est un nombre calculé à partir d'une population.
 Les STAT (Signal Transducer and Activators of Transcription en anglais) sont des protéines impliquées dans la transduction du signal cellulaire.
 Stat est l'abréviation du latin statim, "immédiatement" ou "instantanément", et est utilisé principalement dans le domaine médical pour indiquer une demande prioritaire.

Informatique
 stat est une commande UNIX qui affiche des informations détaillées sur un fichier ou un dossier.